Claudio Vandelli ist der Name folgender Personen:

* Claudio Vandelli (Radsportler), (* 1961), italienischer Radrennfahrer
 Claudio Vandelli (Dirigent) (* 1967), italienischer Dirigent